Pseudostigmaeus är ett släkte av spindeldjur. Pseudostigmaeus ingår i familjen Stigmaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Pseudostigmaeus